UJE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ujae, Isole Marshall (Stati Uniti d'America)